Henry Pelham-Clinton (1720–1794) – brytyjski arystokrata, 2. książę Newcastle
 Henry Pelham-Clinton (1785–1851) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. książę Newcastle
 Henry Pelham-Clinton (1811–1864) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w kilku rządach, 5. książę Newcastle
 Henry Pelham-Clinton (1834–1879) – brytyjski arystokrata, 6. książę Newcastle
 Henry Pelham-Clinton (1864–1928) – brytyjski arystokrata, 7. książę Newcastle
 Henry Pelham-Clinton-Hope (1907-1988) – brytyjski arystokrata, polityk i oficer RAF, 9. książę Newcastle